Isenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Beta Isenberg (1846–1933), Frau von Paul Isenberg, Bremer Mäzenin
 Charles W. Isenberg (1840–1870), britisch-deutscher evangelischer Missionar
 Dietrich III. von Isenberg († 1226), Bischof von Münster von 1218 bis 1226 und Graf von Isenburg, aus dem Geschlecht der Grafen von Altena (in Westfalen)
 Dietrich von Altena-Isenberg (* um 1215; † 1301; ursprünglich Diderik), Sohn und Erbfolger von Graf Friedrich von Isenberg
 Emil Hans Isenberg (* 1911), deutscher Ministerialrat in Bonn und Autor
 Friedrich von Isenberg (* vor 1193; † 1226), Sohn von Graf Arnold von Altena und Mechtild zu Styrum
 Gabriel Isenberg (* 1979), deutscher Kirchenmusiker
 Gabriele Isenberg (* 1943), deutsche Historikerin und Mittelalterarchäologin
 Gerhard Isenberg (1902–1982), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Raumplaner und Landesplaner
 Gerrit Isenberg (* 1942), deutscher Mediziner und Physiologe
 Gottfried von Isenberg († 1247), Domherr in Münster und Propst in Osnabrück
 Helga Isenberg (1925–2020), deutsche Politikerin (LDPD), Abgeordnete der Volkskammer der DDR
 Herbert Isenberg (1930–2021), deutscher Maler
 Horst Isenberg (* 1937), deutscher Textlinguist
 Johann von Isenberg († 1484), Franziskaner-Minderbruder, Titularbischof von Thermopylae/Mundinitza und Weihbischof in Speyer
 Jürgen Isenberg (* 1971), deutscher Biathlet
 Karl Isenberg (Organist) (auch Carlo Isenberg; 1901–?1945), deutscher Organist, Komponist und Herausgeber (im Zweiten Weltkrieg vermisst)
 Karl Isenberg (1906–1977), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Wilhelm Isenberg (1806–1864), deutscher evangelischer Missionar und Forscher äthiopischer Sprachen
 Konstantin Wassiljewitsch Isenberg (1859–1911), russischer Bildhauer
 Marie Hesse, verw. Isenberg (1842–1902), Mutter von Hermann Hesse
 Nancy Isenberg, US-amerikanische Historikerin
 Paul Isenberg (1837–1903), Zuckerfabrikant in Bremen und Hawaii
 Phillip L. Isenberg (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Sally Isenberg (1889–1961), deutscher Bankier jüdischer Herkunft
 Thomas Isenberg (* 1967), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Isenberg (Hattingen), Anhöhe bei Hattingen
 Isenberg (Adelsgeschlecht)
 Isenberger Vogteirollen
 Isenbergplatz
 Isenburg (Hattingen), in alten Urkunden Burg Isenberg genannt, in Hattingen